Натуральне число 1786
 1786 рік до нашої ери
 1786 рік нашої ери